Акула (телесериал, 2006)  (в некоторых переводах — «Акула правосудия») (англ. Shark) — американская юридическая драма об известном адвокате из Лос-Анджелеса Себастиане Старке, ставшем государственным обвинителем, и его команде.
 Акула (телесериал, 2009) — восьмисерийный украинский детективный сериал, вышедший на экраны в 2011 году.

Примечания